Станіслав Рей — батько Миколая Рея
 Станіслав Рей — власник маєтку в Псарах.

Примітки 

Станіслав